Солец-Куявски () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Быдгощский повят, Куявско-Поморское воеводство. Население — 16 055 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Быдгощ
 Гмина Нова-Весь-Велька
 Гмина Роево
 Гмина Велька-Нешавка
 Гмина Злавесь-Велька

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Куявско-Поморского воеводства